Mime (teatro) - género teatral greco-romano
Mímica - no contexto das artes cénicas, um artista de mímica pode ser designado como mimo
Múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO - Multiple-Input and Multiple-Output) — método de transmissão para sistemas de comunicação sem fio.
Brinquedos Mimo - empresa brasileira fabricante de brinquedos infantis
Mimo Primeiro cartão pré-pago de Portugal
MIMO Festival - Festival de música gratuito no Brasil e em Portugal.